Jurmo kan syfta på:

Finland 

 Jurmo, Brändö, Åland, 
 Jurmo (vid Aspö, Korpo), Åboland, 
 Jurmo, Korpo, Åboland,

Se även
Jurmo-klass
Jurmofjärden
Jurmo strömmen

Robotskapade Finlandförgreningar